Ароку́р () — название нескольких коммун во Франции:

 Арокур — в департаменте Арденны
 Арокур — в департаменте Мёрт и Мозель

См. также 
 Арокур-сюр-Сей